Wachsmann nebo Wachsman je příjmení významných osobností:

 Alois Wachsman (1898–1942) – český malíř a architekt
 Bedřich Wachsmann (1820–1897) – český malíř a architekt
 Jiří Wachsmann viz Jiří Voskovec (1905–1981) – česko-americký herec, spisovatel, a dramatik
 Konrad Wachsmann (1901–1980) – německý architekt
 Nachšon Wachsman (1975–1994) – izraelský voják unesený teroristy
 Nikolaus Wachsmann (* 1971) –  německý historik

Německá příjmení
Židovská příjmení